Ава́рия

Авария 

 Авария — опасное техногенное происшествие.
 Авария (морское право)
 Авария (Аваристан) — историческая область в горном Дагестане.
 Аварский каганат — кочевое государство, существовавшее в Паннонии с VI по IX век.

Фильмы 
 Авария — СССР, 1931.
 Авария — СССР, 1965.
 Авария — СССР, 1974.
 Авария — Румыния, 1976.
 Авария — Германия, 1988.
 Авария — мультипликационный, Германия, 1989.
 Авария — США, ЮАР, Заир, 1990.
 Авария — Новая Зеландия, 1992.
 Авария — США, 1997.
 Авария — короткометражный, США, 1997
 Авария — Норвегия, 2009.
 Авария — мини-сериал, Великобритания, 2009.
 Авария — дочь мента — СССР, 1989.
 Звёздная авария: На парковке — Финляндия, 2005.

Музыка  
 Дискотека Авария — современная российская поп-группа.
 АвАрия — сольный альбом Виталия Дубинина и Владимира Холстинина (Ария).

См. также 
 Аварийная ситуация (железная дорога)

Примечания